K159, K-159 ou K.159 peut faire référence à :
 K-159 un sous-marin nucléaire d’attaque soviétique ;
 Quatuor no 6 en si bémol majeur, K 159,une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 159, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.